Греков, Александр Петрович:
 Греков, Александр Петрович (1875—1958) — русский и украинский военный деятель, генерал-хорунжий.
 Греков, Александр Петрович (1909—2000) — советский, российский реставратор, художник, иконописец.